A Szövetség (szlovákul Aliancia) egy szlovákiai politikai párt, amely három szlovákiai magyar kisebbségi pártból (Magyar Közösség Pártja, Összefogás Mozgalom, Most-Híd) jött létre 2021. október 2-án.

A párt elnökei

Plarformok 
 Magyar Konzervatív Platform
 Most–Híd Platform
 Összefogás Platform

Jegyzetek

További információk 

 szlovák nyelvű honlap
 magyar nyelvű honlap

Szlovákiai pártok
Szlovákiai magyarság
Európai Néppárt
Konzervatív pártok